

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7 
 Dębiany – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Rypin 
 Dębiany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Dębiany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin 
 Dębiany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce 
 Dębiany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Obrazów 
 Dębiany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Dębiany – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany